Jeleznik peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Железник) :
Jeleznik, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Jeleznik, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali.